«Встреча в школе» () — третий эпизод второго сезона британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто». Впервые был показан 29 апреля 2006 года. Эпизод был принят положительно и получил индекс оценки 85. После того, как эпизод был завершён, Элизабет Слейден была приглашена сниматься в главной роли в спин-оффе «Приключения Сары Джейн», первый эпизод которого вышел 1 января 2007 года.

Краткий обзор 
Доктор, Роза Тайлер и Микки Смит отправляются в школу, в которой творятся странные вещи, люди сообщают об НЛО. Там Доктор встречает свою бывшую спутницу Сару Джейн Смит и робо-пса K-9 модель III. Все вместе они узнают, что происходит в школе, сталкиваются с расой криллитанов, которые используют масло с их планеты для увеличения IQ школьников, чтобы те разгадали Парадигму Сказиса - формулу, позволяющую изменять вселенную, и пытаются не дать им поработить Вселенную.

Сюжет

Интересные факты 

 В эпизоде появляется давняя спутница Доктора — Сара Джейн Смит, которая путешествовала с ним на протяжении трёх сезонов классического сериала.
 На кабинете мистера Финча находится надпись «Headmaster» (Хэдмастер), в то время как фамилия актёра, исполняющего роль директора — Хэд.

Примечания

Ссылки 
 «Встреча в школе» на официальном сайте Доктора Кто
 «Встреча в школе» на TARDIS Index File
 

Эпизоды с Десятым Доктором
Серии «Доктора Кто» на Земле